13-я Воеводинская ударная бригада () — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии, состоявшее из жителей Баната. Отвечала за безопасность на освобождённых партизанами территориях.

История 
Бригада образована 14 октября 1944 в городе Петровград из жителей Баната, служивших в партизанских отрядах (особенно из добровольцев 5-го Банатского партизанского отряда). 12 ноября передана в распоряжение Военного управления Баната, Бачки и Барани, позднее преобразована в 3-ю Воеводинскую бригаду Корпуса народной обороны Югославии. Занималась охраной границ Демократической Федеративной Югославии с Венгрией и Румынией и защитой военных и промышленных объектов на территории северной Бачки. 18 декабря 1944 вошла в состав 7-й Воеводинской дивизии Корпуса народной обороны.

Расформирована в мае 1945 года. За службу награждена орденом «За заслуги перед народом».

Литература 
 Војна енциклопедија (књига десета). Београд, 1975.

История Воеводины
Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году